James Peter Hill (1873–1954) – australijski embriolog szkockiego pochodzenia
 James Hill (1911–2006) –  brytyjski wojskowy
 James Hill (1916–2001) – amerykański producent filmowy
 James Hill (1919–1994) – brytyjski reżyser
 James Hill (1926–1999) – brytyjski polityk, parlamentarzysta
 James Enoch Hill (ur. 1929) – amerykański strzelec sportowy, medalista olimpijski z 1960
 James Hill (ur. 1930) – nowozelandzki wioślarz, olimpijczyk z 1956
 James Hill (ur. 1964) – czeski filozof brytyjskiego pochodzenia
 James Hill – angielski snookerzysta